Pietro I di Aragona (1068-1104), fu Re d'Aragona dal 1094 fino alla morte
Pietro II di Aragona (1174-1213), detto il Cattolico, fu Re d'Aragona e conte di Barcellona dal 1196 fino alla morte
Pietro III di Aragona (1239-1285), detto il Grande. Dal 1276 e fino alla morte, fu Re d'Aragona e di Valencia e conte di Barcellona. Dal 1282 fu anche re di Sicilia
 suo ultimo figlio fu il principe Pietro di Aragona (1275-1296), Viceré di Catalogna 
Pietro II di Sicilia (1305-1342), figlio di Federico III d'Aragona e di Eleonora d'Angiò. Fu re di Trinacria dal 1321
Pietro IV di Aragona (1319-1387), figlio di Alfonso IV di Aragona
Pietro di Aragona (1472-1491) – Terzogenito di Alfonso duca di Calabria e di Ippolita Maria Sforza, luogotenente generale in Calabria nel 1486
Pietro di Trastámara (1406-1438), conte di Alburquerque e duca di Noto, è conosciuto anche come Pietro d'Aragona.
Pietro II di Urgell, nato nel 1340, morto a Balaguer nel 1408. Fu conte di Urgell dal 1347 al 1408
Pietro di Sicilia (1398-1400), erede di Sicilia, figlio di Maria di Sicilia e Martino I di Sicilia